Okręty US Navy o nazwie USS "Brown":
 Pierwszy  był holownikiem i trałowcem. Nabyty w 1917, zatopiony w 1920.
 Drugi  był niszczycielem typu Fletcher.  W służbie w latach 1943-62.

Brown